Rotes Wasser ist ein Gewässername:

 Rotes Wasser, Oberlaufname des Greifenbachs, linker Zufluss der Zschopau bei Tannenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Rotes Wasser von Olfen, Quellmoor (Naturschutzgebiet) und Oberlauf des Hinterbach (Finkenbach) bei Olfen, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Rotes Wasser, Oberlaufname im Solling der Holzminde
 Rotes Wasser (Müglitz), linker Zufluss der Müglitz im Osterzgerbirge, Sachsen
 Rotes Wasser (Ohm), rechter Zufluss der Ohm aus dem Burgwald nach Bürgeln, Gemeinde Cölbe, Landkreis Marbach-Biedenkopf, Hessen 

Siehe auch:
 Franzosenwiesen/Rotes Wasser
 Red Water
 Rotwasser
 Rotes Meer
 Roter See
 Roter Fluss